Crawford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crawford Township (Washington County, Arkansas)
 Crawford Township (Yell County, Arkansas)
 Crawford Township (Madison County, Iowa)
 Crawford Township (Washington County, Iowa)
 Crawford Township (Kansas)
 Crawford Township (Buchanan County, Missouri)
 Crawford Township (Osage County, Missouri)
 Crawford Township (Nebraska)
 Crawford Township (North Dakota)
 Crawford Township (Coshocton County, Ohio)
 Crawford Township (Wyandot County, Ohio)
 Crawford Township (Pennsylvania)